Popineau ist der Familienname folgender Personen:

 A. Popineau, ein französischer Hersteller von Schienenfahrzeugen und Baumaschinen
 François Popineau (1887–1951), ein französischer Bildhauer